Taleb es un apellido árabe que puede hacer referencia a:

Abdelkader Taleb Oumar, antiguo primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática; 
Nassim Nicholas Taleb (1960 - ), ensayista, investigador y financiero estadounidense; 
Sufi Abu Taleb (1925 - 2008), presidente de Egipto, durante 8 días, tras el asesinato de Anwar el-Sadat; o
Uday Taleb (1981 - ), futbolista iraquí.